Camors peut faire référence à :

Patronyme 

 
 Jean-Claude Camors (1919-1943), résistant français ;
 Jean-Claude Camors, compositeur, musicien et comédien français.

Toponyme 

 Camors, commune française, située dans le département du Morbihan et la région Bretagne ;
 Anéran-Camors, ancienne commune française des Hautes-Pyrénées, aujourd’hui intégrée à Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors ;
 Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors, commune française située dans le département des Hautes-Pyrénées et la région Midi-Pyrénées.